

Bande dessinée et roman 
 Le Collectionneur est un personnage de fiction de l'univers Marvel créé par Stan Lee et Don Heck en 1966 ;
 Le Collectionneur est un roman policier par l'écrivaine québécoise Chrystine Brouillet paru en 1995 ;
 Le Collectionneur est un roman de Kevin Shinick prenant place dans l'univers étendu de Star Wars et paru en 2019 ;
 Le Collectionneur est un album hors série de la série de bande dessinée Sillage publié en 2002 ;
 Les Collectionneurs est une série de bande dessinée franco-belge des années 1980.

Cinéma 
 Le Collectionneur (Kiss the Girls) est un film américain réalisé par Gary Fleder en 1997 ;
 Le Collectionneur est un film québécois réalisé par Jean Beaudin en 2002.

Télévision 
 Le Collectionneur est le  de la seconde saison de la série télévisée d’animation Les Zinzins de l’espace.